Переяславська вулиця — назва вулиць у різних населених пунктах України.

Переяславська вулиця — вулиця у Борисполі.
Переяславська вулиця — вулиця у Брянці.
Переяславська вулиця — вулиця у Бунге.
Переяславська вулиця — вулиця у Гайсині.
Переяславська вулиця — вулиця у Дніпрі.
Переяславська вулиця — вулиця у Донецьку.
Переяславська вулиця — вулиця у Дружківці.
Переяславська вулиця — вулиця у Жмеринці.
Переяславська вулиця — вулиця у Золотоноші.
Переяславська вулиця — вулиця у Івано-Франківську.
Переяславська вулиця — вулиця у Ізюмі.
Переяславська вулиця — вулиця у Кам'янському.
Переяславська вулиця — вулиця у Керчі.
Переяславська вулиця — вулиця у Києві, Дарницький район.
Переяславська вулиця — вулиця у Києві, Подільський район.
Переяславська вулиця — вулиця у Коломиї.
Переяславська вулиця — вулиця у Краснограді.
Переяславська вулиця — вулиця у Кременчуці.
Переяславська вулиця — вулиця у Кривому Розі.
Переяславська вулиця — вулиця у Луганську.
Переяславська вулиця — вулиця у Львові.
Переяславська вулиця — вулиця у Мерефі.
Переяславська вулиця — вулиця у Мирнограді.
Переяславська вулиця — вулиця у Ніжині.
Переяславська вулиця — вулиця у Нікополі.
Переяславська вулиця — вулиця у Новограді-Волинському.
Переяславська вулиця — вулиця у Переяславі.
Переяславська вулиця — вулиця у Севастополі.
Переяславська вулиця — вулиця у Смілі.
Переяславська вулиця — вулиця у Сторожинці.
Переяславська вулиця — вулиця у Харкові.
Переяславська вулиця — вулиця у Хрустальному.
Переяславська вулиця — вулиця у Чернівцях.
Переяславська вулиця — вулиця у Яготині.

Переяславська вулиця — зникла вулиця у Києві, знаходилась на Трухановому острові.
Переяславська вулиця — колишня назва Соборної вулиці у Пирятині
Переяславська вулиця — колишня назва вулиці Юрія Коптєва у Прилуках.

Див. також 
 Переяславський провулок

Вулиці